Флор:
 Флор — мужское имя латинского происхождения (Florus, от  — «цветок»); в русском укоренилось в форме Фрол.
  () — плёнка, образованная хересными дрожжами при ферментация виноградного сусла для производства видов сухого хереса.
 Флор () — балка, часть корпуса судна.

Персоналии
 Флор и Лавр — раннехристианские святые.
 Гессий Флор — прокуратор Иудеи.
 Луций Анней Флор — римский историк II века.
 Флор, Густав — немецкий энтомолог.
 Флор, Клаус Петер (1953) — немецкий дирижёр.
 Флор, Мигель Анхель де ла (1924—2010) — перуанский политический деятель, министр иностранных дел Перу (1972—1976).
 Флор, Патрисия (род. 1961) — немецкий дипломат.
 Флор, Саломон Михайлович (1908—1983) — чехословацкий и советский гроссмейстер.
 Флор, Томас (род. 1960) — швейцарский предприниматель и автогонщик.

См. также 
 Флора (значения)